O termo Olhos d'Água pode referir-se a:

 Olhos-d'Água - município brasileiro
 Olhos de Água - freguesia portuguesa
 Olhos de Água (telenovela) - produção portuguesa